Miejscowości w Polsce:
 Niewino Borowe
 Niewino Kamieńskie
 Niewino Leśne
 Niewino Popławskie
 Niewino Stare

Linki zewnętrzne